Cucuieți se poate referi la:

 Cucuieți, Călărași, sat în județul Călărași, România
 Cucuieți, Olt, sat în comuna Cungrea, județul Olt, România
 Cucueți, Teleorman, sat în județul Teleorman, România
 Cucuieți (Dofteana), Bacău, sat în județul Bacău, Moldova, România
 Cucuieți (Solonț), Bacău, sat în județul Bacău, Moldova, România
 Cucuieții Noi, Rîșcani, sat din raionul Rîșcani, Republica Moldova
 Cucuieții Vechi, Rîșcani, sat din raionul Rîșcani, Republica Moldova

Altele 
 Cucuiș, Hunedoara
 Cucuteni, Iași

Altele 
 Râul Cucuieți (dezambiguizare)

Vezi și 
 Cuc (dezambiguizare)
 Cucu (dezambiguizare)
 Cucuta (dezambiguizare)
 Cucuteni (dezambiguizare)

 Cucueți (dezambiguizare)

Toponime românești